|-
| 72501 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72502 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72503 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72504 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72505 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72506 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72507 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72508 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72509 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72510 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72511 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72512 - || || 20 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72513 - || || 18 de febrer, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 72514 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72515 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72516 - || || 26 de febrer, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 72517 - || || 26 de febrer, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 72518 - || || 25 de febrer, 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák
|-
| 72519 - || || 21 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72520 - || || 24 de febrer, 2001 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 72521 - || || 27 de febrer, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 72522 - || || 22 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72523 - || || 20 de febrer, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 72524 - || || 20 de febrer, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 72525 - || || 19 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72526 - || || 19 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72527 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72528 - || || 18 de febrer, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 72529 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72530 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72531 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72532 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72533 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72534 - || || 17 de febrer, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 72535 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72536 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72537 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72538 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72539 - || || 16 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72540 - || || 16 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72541 - || || 16 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72542 - || || 16 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72543 - || || 26 de febrer, 2001 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 72544 - || || 19 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72545 - || 2001 EP || 3 de març, 2001 || Farpoint || G. Hug
|-
| 72546 - || 2001 ES || 4 de març, 2001 || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| 72547 - || 2001 ET || 1 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72548 - || || 1 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72549 - || || 1 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72550 - || || 1 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72551 - || || 1 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72552 - || || 1 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72553 - || || 3 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 72554 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72555 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72556 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72557 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72558 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72559 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72560 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72561 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72562 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72563 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72564 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72565 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72566 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72567 - || || 2 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 72568 - || || 5 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72569 - || || 14 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72570 - || || 15 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72571 - || || 15 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72572 - || || 15 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72573 - || || 15 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 72574 - || || 15 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 72575 - || || 15 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 72576 - || || 14 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72577 - || || 14 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72578 - || || 14 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72579 - || || 15 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 72580 - || || 15 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72581 - || || 15 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72582 - || || 15 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72583 - || 2001 FV || 17 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72584 - || || 19 de març, 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 72585 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72586 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72587 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72588 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72589 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72590 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72591 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72592 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72593 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72594 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72595 - || || 20 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 72596 Zilkha || || 21 de març, 2001 || Needville || Needville
|-
| 72597 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72598 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72599 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 72600 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
2